Радус-Зенькович — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Радус-Зенькович, Алексей Викторович (1916—1974) — генерал-лейтенант-инженер, лауреат Ленинской премии.
 Радус-Зенькович, Виктор Алексеевич (1877/1878—1967) — председатель СНК Киргизской (Казакской) АССР.
  — и. о. начальника штаба 6-й армии в Первую мировую войну; начальник Генерального штаба Литвы. См. также

Примечания